

Patronyme 

 Les seigneurs de Varennes dans la Somme.
 Les seigneurs de Varennes en Nouvelle-France.
 Goddes de Varennes, famille de hobereaux, originaire de Normandie, propriétaire de seigneuries en Anjou et anoblie sous l'Ancien Régime.

 Aymon de Varennes (), trouvère lyonnais.
 Jean de Varennes (fin ), maréchal de France en 1288.
 René Gaultier de Varennes (1636-1689), militaire, seigneur et gouverneur des Trois-Rivières.
 Jean Fournier de Varennes (), officier français et colon de Saint-Domingue (1675).
 Pierre Gaultier de Varennes et de la Vérendrye (1685-1749), officier québécois.
 Jean-Jacques Fournier de Varennes (), grand propriétaire et planteur de canne à sucre, à Saint-Domingue, guillotiné en 1794.
 Marie-Louis de Varennes (1736-1818), général français.
 André Varennes (1882-1972), acteur français.
 Nana de Varennes (1885-1981), actrice québécoise.
 Jacques Varennes (1894-58), acteur français.

Toponyme 
Varennes est un nom de lieu porté par de nombreuses communes, dont :

Canada 
 Varennes, ville québécoise de Montérégie.
 Varennes, une banlieue de Winnipeg, dans le Manitoba.

France 
 Varennes, commune française de la Dordogne ;
 Varennes, commune française de la Haute-Garonne ;
 Varennes, commune française d’Indre-et-Loire ;
 Varennes, commune française de la Somme ;
 Varennes, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Varennes, commune française de la Vienne ;
 Varennes, commune française de l’Yonne ;
 Varennes-Changy, commune française du Loiret ;
 Varennes-en-Argonne, commune française de la Meuse, qui donna son nom à la fuite de Varennes ;
 Varennes-Jarcy, commune française de l’Essonne ;
 Varennes-le-Grand, commune française de Saône-et-Loire ;
 Varennes-lès-Mâcon, commune française de Saône-et-Loire ;
 Varennes-lès-Narcy, commune française de la Nièvre ;
 Varennes-Saint-Honorat, commune française de la Haute-Loire ;
 Varennes-Saint-Sauveur, commune française de Saône-et-Loire ;
 Varennes-sous-Dun, commune française de Saône-et-Loire ;
 Varennes-sur-Allier, commune française de l’Allier ;
 Varennes-sur-Amance, commune française de la Haute-Marne ;
 Varennes-sur-Fouzon, commune française de l’Indre ;
 Varennes-sur-le-Doubs, commune française de Saône-et-Loire ;
 Varennes-sur-Loire, commune française de Maine-et-Loire ;
 Varennes-sur-Morge, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Varennes-sur-Seine, commune française de Seine-et-Marne ;
 Varennes-sur-Tèche, commune française de l’Allier ;
 Varennes-sur-Usson, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Varennes-Vauzelles, commune française de la Nièvre ;
 Arbigny-sous-Varennes, commune française de la Haute-Marne ;
 Champigny-sous-Varennes, commune française de la Haute-Marne ;
 Charbonnières-les-Varennes, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Charette-Varennes, commune française de Saône-et-Loire ;
 Courtemont-Varennes, commune française de l’Aisne ;
 Saint-Loup-de-Varennes, commune française de Saône-et-Loire ;
 Saint-Pierre-de-Varennes, commune française de Saône-et-Loire.

Anciennes communes françaises 
 Varennes, ancienne commune française de Seine-et-Oise.

Gares ferroviaires 
 Gare de Varennes-sur-Allier, commune française de l’Allier ;
 Gare de Varennes-sur-Fouzon, commune française de l’Indre ;

Châteaux 
 Château de Varennes à Varennes-sur-le-Doubs en Saône-et-Loire ;
 Château de Varennes à Savennières (Maine-et-Loire) ;
 Château de Varennes-l'Enfant à Épineux-le-Seguin dans la Mayenne.
 Château de Varennes à Saint-Germain-des-Prés et Amilly dans le Loiret.

Autres 
 Fuite de Varennes, les 20 et .

Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de châteaux